Ravno, naselje i općina u Bosni i Hercegovini
 Ravno (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine, Crna Gora